Charles Hirsch :
 Charles Hirsch (mort en 1942), éditeur français ;
 Charles-Henry Hirsch (1870-1948), poète, romancier et dramaturge français.